Sir (títol), títol anglès, equivalent a cavaller 
 Toponímia:
Sir Banu Yas, illa d'Abu Dhabi
Sir Abu Nuayr, illa de Sharjah
Sirdarià, riu d'Àsia Central
 Biografies:
Isaac Sir o de Síria.
Publi Sir, mimògraf romà